Всего сборная Азербайджана по футболу со дня приобретения в 1991 году независимости по март 2018 года провела 237 матчей, среди которых есть товарищеские матчи, матчи на различных международных турнирах, а также отборочные матчи к чемпионатам мира и Европы. В список включены также 6 матчей сборной, не включённых в официальный реестр (обозначены звёздочкой *).

Легенда

1990-е

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000-е

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010-е

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Примечания